Björkö (Zweeds voor "Berkeneiland") is een naam van een aantal plaatsen in Noord-Europa:

 Björkö (Mälarmeer), een eiland in de Zweedse gemeente Ekerö, met de oude handelsstad en werelderfgoed Birka
 Björkö (Öckerö), een plaats en eiland in de Zweedse gemeente Öckerö
 Björkö (Korsholm), een eiland in de Finse gemeente Korsholm
 Björkö (Kumlinge), eiland in het noorden van Åland, behorende tot de gemeente Kumlinge
 De historische Zweedse naam van het eiland en de stad Primorsk (oblast Leningrad)